U76 ou U-76 peut faire référence à :
 Ligne U76 du métro léger de Düsseldorf ;
 Prisme triangulaire (U76), un prisme ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres